e107 — безкоштовна модульна система керування вмістом (СКВ) з відкритим кодом, написана на мові програмування PHP.
 E107 (також Жовтий 2G) — барвник.